Джон Л. Моулз (, 22 сентября 1949, Белфаст — 4 октября 2015) — ирландский шахматист, национальный мастер.

Биография

Шахматная деятельность 
Чемпион Ирландии 1966 и 1971 гг. Чемпион Северной Ирландии 1965 и 1967 гг.

В составе сборной Ирландии участник шахматных олимпиад 1970 и 1972 гг.

Неоднократно представлял Ирландию на юношеских чемпионатах Европы (1967, 1968, 1969 гг.). Выступал на юношеском чемпионате мира 1969 г.

Научная и преподавательская деятельность 
Занимался античной историей и классической философией. Работал преподавателем латинского языка. Занимал должность заведующего классическим департаментом Даремского университета, позже был профессором Ньюкаслского университета.

В 1997 г. основал онлайн-журнал "Histos", посвященный проблемам древней историографии.

В 2005 г. был членом экспертного совета радиостанции "BBC Radio 4" по философии киников (в рамках многосерийного дискуссионного проекта "In Our Time").

Книги 

Моулз известен как шахматный теоретик. Он был одним из главных в Британии специалистов по системе Винавера во французской защите.
 Moles, John (1975), The French defence main line Winawer, Contemporary chess openings., B.T. Batsford, ISBN 9780713429213
 Moles, John; Wicker, Kevin (1979), French Winawer: Modern and Auxiliary Lines, Contemporary chess openings.; Batsford chess books., Batsford, ISBN 9780713420371

Также Моулзу принадлежат работы по истории искусства:

 Plutarch; Moles, J L (1988), The Life of Cicero, Classical texts., Aris & Phillips, ISBN 9780856683619
 Moles, J L; Plutarch; University of Oxford. Faculty of Literae Humaniores (1979), A commentary on Plutarch's Brutus, University of Oxford.

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Ирландии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Белфасте
Преподаватели Ньюкаслского университета